Лаусиг () — коммуна в Германии, в земле Саксония. 

Подчиняется административному округу Лейпциг. Входит в состав района Северная Саксония. 

Население составляет 4134 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 100,09 км². Официальный код — 14 3 74 200.

Коммуна подразделяется на 8 сельских округов: Аутхаузен (Authausen), Дурхвена (Durchwehna), Гёршлиц (Görschlitz), Груна (Gruna), Косса, Лаусиг, Прессель (Pressel) и Пристеблих (Pristäblich).

Ссылки 
 www.gv-laussig.de Официальная страница.

Примечания 

Города Саксонии